Der Ausdruck Straßenkreuz steht für:

 Straßenkreuzung
 Unfallkreuz

Siehe auch